Италианското консулство в Битоля е дипломатическо представителство на Кралство Италия в град Битоля, съществувало от 1895 до 1945 година.

История 
Италия поради проблемите с обединението си през 60-те и началото на 70-те години на XIX век, закъснява с намесата си в балканската политика и няма ясно изразни позиции по Източния въпрос. Тя е последната велика сила отворила консулство в Битоля - едва в 1895 година. Италия е привлечена на Балканите от икономическия потенциал на региона и изграждането на Железопътната линия Солун - Битоля в 1894 година. В района работят над 1500 италианци. Първият италиански консул е Артуро Сканилия.

Италианското консулство затваря врати в 1945 година като последен консул е Аугусто Кастелани. Общо в Битоля престояват с известни прекъсвания през 1918 - 1927 година 22-ма вицеконсули или консули.

Консулството е било разположено в неокласическа сграда на днешната улица „Солунска“ № 226.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Външна политика на Италия
Битоля
Битоля